Deindorf ist der Ortsname von

 Deindorf (Kirchdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Deindorf (Wernberg-Köblitz), Ortsteil des Marktes Wernberg-Köblitz, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:
 Deinsdorf